

Album
 Stages: The Lost Album – album di Eric Andersen del 1991
 Stages – album dei Triumph del 1985
 Stages – singolo dei ZZ Top del 1986
 Stages – album di Melanie C del 2012
 Stages – album di Cassadee Pope del 2019

Pagine correlate 
 Stage